Geografia
 Koné – miasto w Nowej Kaledonii

 Osoby noszące nazwisko Koné
 Antoine Koné (1963–2019) – iworyjski duchowny rzymskokatolicki
 Arouna Koné (ur. 1983) – iworyjski piłkarz
 Bakari Koné (ur. 1981) – iworyjski piłkarz
 Bakary Koné (ur. 1988) – burkiński piłkarz
 Boubacar Koné (ur. 1984) – malijski piłkarz
 Emmanuel Koné (ur. 1986) – iworyjski piłkarz
 Gaoussou Koné (ur. 1944) – iworyjski lekkoatleta, sprinter
 Hassa Florent Koné (ur. 1969) – malijski duchowny rzymskokatolicki
 Ibrahim Koné (ur. 1989) – gwinejski piłkarz
 Ibrahima Koné (ur. 1969) – iworyjski piłkarz
 Ibrahima Koné (ur. 1977) – malijski piłkarz
 Ibrahima Koné (ur. 1999) – malijski piłkarz
 Kouadio Koné (ur. 2001) – francuski piłkarz pochodzenia iworyjskiego
 Lamine Koné (ur. 1989) – iworyjski piłkarz
 Mamadou Koné (ur. 1974) – burkiński piłkarz
 Mamadou Koné (ur. 1991) – iworyjski piłkarz
 Sidy Koné (ur. 1992) – malijski piłkarz
 Souleymane Koné (ur. 1996) – iworyjski piłkarz
 Tiassé Koné (ur. 1987) – iworyjski piłkarz
 Youssouf Koné (ur. 1995) – malijski piłkarz
 Yssouf Koné (ur. 1982) – burkiński piłkarz